Ji-Paraná (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Ji-Paraná (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Ji-Paraná (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Rondônia